Юзеф Будзил(л)о (реже Осип Будила, Иосиф Будило) () — польский полковник белорусского происхождения, участник обороны Кремля от отрядов русского ополчения. Его мемуары служат важнейшим источником по истории польского гарнизона в Москве.

Участие в русской Смуте начал в 1607 году в рядах сподвижников Лжедмитрия II в качестве мозырского хорунжего. В 1609 году совместно с «тушинцами» осаждал Ярославль. После вмешательства в русскую Смуту Швеции (1610), перешёл на сторону польского правительства и начал действовать под началом польских военачальников. Капитулировал в Москве войску Дмитрия Пожарского 7 ноября 1612 года. Последние годы жизни провёл в заключении в Нижнем Новгороде. Согласно польским сведениям, освобождён после 1619 года.

Сочинения 
 Иосиф Будило. Дневник событий, относящихся к смутному времени, ч. 1
 Иосиф Будило. Дневник событий, относящихся к смутному времени, ч. 2
 Иосиф Будило. Дневник событий, относящихся к смутному времени, ч. 3

Примечания 

Тушинский лагерь
Персоналии по алфавиту
Персоналии:Смутное время
Участники Русско-польской войны 1609—1618 годов (поляки)
Персоналии:Нижний Новгород
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Мемуаристы Польши